Данило II може бити:

 Данило II (архиепископ српски) (1324-1337)
 Данило II (митрополит црногорски) (1961-1990)

Види још 
 Данило I (вишезначна одредница)